Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandyr Rajczew – bułgarski kompozytor
 Walentin Rajczew – bułgarski zapaśnik